Филипп Бартоломе Рюфер (; , Льеж — , Берлин) — немецкий , ,  валлонского происхождения.

Наибольшим успехом пользовались опера Рюфера «Мерлин» (1887) по Карлу Лебрехту Иммерману, симфония и скрипичный концерт, напоминающие сегодняшнему специалисту манеру раннего Рихарда Штрауса, увертюра «Рубенс», струнные квартеты ми-бемоль мажор и ре минор. Рюферу принадлежат также другая опера, «Инго» (1895), сюита для фортепиано и виолончели и многие другие камерные и органные сочинения.

С 1881 года преподавал в Консерватории Шарвенки, затем в Консерватории Штерна. Среди его учеников, в частности, Георгий Катуар, Хайнц Тиссен и Карл Кребс.

Источники

Ссылки 
 

Академические музыканты Германии
Оперные композиторы
Преподаватели Консерватории Клиндворта — Шарвенки
Преподаватели Консерватории Штерна